

История 
В 1709 году в Кандагаре восстало племя Гильзаев. В 1717 году они вместе с Узбеками подняли восстание в Герате. Вскоре они захватили иранские города Керман и Шираз. В 1722 году пала столица Персии Исфахан, и до 1725 года там правили Афганцы.

В 1725 году Персию захватили иранцы а афганцам пришлось отступить до Кандагара. В 1726 году конец войне положила осада Кандагара когда персы взяли его штурмом.

Войны Афганистана
Войны Персии